Sahay (Hindi:  ) ist ein indischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Anand Mohan Sahay (1898–1991), indischer Freiheitskämpfer und Diplomat
 Bhagwan Sahay (1905–1986), indischer Staatsbeamter und Politiker
 Dinesh Nandan Sahay (1936–2018), indischer Politiker
 Krishna Ballabh Sahay (1898–1974), indischer Freiheitskämpfer und Politiker
 Raghuvir Sahay (1929–1990), indischer Schriftsteller und Journalist
 Shivpujan Sahay (1893–1963), indischer Schriftsteller
 Subodh Kant Sahay (* 1951), indischer Politiker
 Vik Sahay, kanadischer Schauspieler